Pigna (Alta Córsega)
 Pigna (Impéria)
 Pigna (rione de Roma)